Серия A 2022/23 () — 121-й сезон итальянской Серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу.

Турнир проходит с 13 августа 2022 по 4 июня 2023 года. Чемпионский титул защищает «Милан».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
 В Серию A вышли клубы:
 «Лечче» — занял 1-е место в Серии B. Вышел в Серию А спустя два сезона.
 «Кремонезе» — занял 2-ое место в Серии B. Вышел в Серию А спустя 26 лет.
 «Монца» — победитель плей-офф Серии B. Вышел в Серию А впервые в истории.

 В Серию B выбыли клубы:
 «Кальяри» — занял 18-е место в Серии A. Выбыл из турнира спустя 6 лет.
 «Дженоа» — занял 19-е место в Серии A. Выбыл из турнира спустя 15 лет.
 «Венеция» — занял 20-е место в Серии A. Выбыл из турнира спустя год.

География соревнований

Распределение команд по областям

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Хет-трики

MVP месяца

Тренер месяца

Гол месяца

См. также 
 Кубок Италии 2022/23

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022/2023
Футбол в Италии в сезоне 2022/2023
Италия